Jméno a příjmení Igor Novák má více nositelů:

 Igor Novák (1948–2006) – slovenský fotbalový záložník
 Igor Novák (1975) (* 1975) – slovenský fotbalista
 Igor Novák (chemik) – slovenský chemik